Andreas Hammerschmidt (1611/2, Brüx1675), compositeur et organiste baroque allemand
 Jan Florián Hammerschmidt (cs)
 Katharina Hammerschmidt (1943, Danzig1975, Berlin-ouest)
Patronyme allemand